Deutscher Michel – personificazione nazionale tedesca
 Grube Deutscher Michel – miniera di ferro a Bensberger Erzrevier 
 Der Deutsche Michel – statua a Königsberg (Prussia)